Гренобль () — місто та муніципалітет на південному сході Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, адміністративний центр департаменту Ізер.
 Гренобль (волейбольний клуб)
 Гренобль (регбійний клуб)
 Гренобль (футбольний клуб)